— японская фигуристка, серебряная медалистка финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2009 года. По состоянию на апрель 2012 года занимает 80-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Достижения

Примечания

Ссылки 

 
 

Фигуристы Японии